O potiguara é um idioma tupi-guarani extinto falado pelos potiguara, povo indígena do litoral do nordeste brasileiro, desde Alagoas ao Rio Grande do Norte. Os potiguara concentram-se, hoje em dia, no norte do estado da Paraíba (cidades de Baía da Traição e Rio Tinto).

Vocabulário 
As seguintes palavras da língua potiguara foram catalogadas a partir de um levantamento sobre os remanescentes tribais do nordeste brasileiro em São Francisco, Pernambuco, por Paul Wagner em 1961.

Potiguara